Африканский алфавит (также Алфавит Африки, Международный африканский алфавит, ) — алфавит, разработанный в 1928 году группой лингвистов  (Лондон, Великобритания) под руководством немецкого миссионера и лингвиста Дидриха Вестермана. Цель их работы состояла в том, чтобы обеспечить для всех африканских языков возможность писать без диакритических знаков.

Данный алфавит повлиял на орфографию многих африканских алфавитов на основе латиницы и, в конечном итоге, стал предшественником более совершенного Африканского эталонного алфавита.

Знаки

См. также 
 Стандартный алфавит Лепсиуса
 ISO 6438

Примечания

Литература 
 Coulmas, Florian, The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems, 1996, Blackwell, Oxford
 IIACL, Practical Orthography of African Languages , Revised Edition, London: Oxford University Press, 1930
 Sow, Alfa I., and Mohamed H. Abdulaziz, "Language and Social Change, " Ch. 18 in Ali A. Mazrui (ed.) Africa Since 1935 (UNESCO General History of Africa, Vol. 8). University of California Press, 1993.
Фонетические алфавиты

Письменности языков Африки на основе латиницы